

März

Februar

Januar

Einzelnachweise (Print-Quellen)